Grogol är en ort i Indonesien.   Den ligger i provinsen Jawa Tengah, i den västra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Grogol ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Grogol är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Grogol. Runt Grogol är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Surakarta,  km norr om Grogol. Trakten runt Grogol består till största delen av jordbruksmark.

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Jawa Tengah